Шипенка:

 Шипенка (река) — река в Тверской области.
 Шипенка (Смоленская область) — опустевшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.